Karel Traxler
 William Byrd Traxler Junior (* 1948)

Voir aussi 
 Contre-attaque Traxler

 Draxler
 Drechsler (Drexler)
Patronyme austro-bavarois
Patronyme tchèque